Montagu steht für:
 Montagu (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Montagu Island, Insel der Südlichen Sandwichinseln im Südatlantik
 Montagu (Südafrika), Stadt in Südafrika

Siehe auch:
 Montague
 Montaigu
 Montaigue